Giornale del Mattino – quotidiano fondato a Bologna, pubblicato tra il 1910 e il 1919;
 Il Giornale del Mattino – quotidiano fondato a Roma nel 1945. Sostituì «Il Messaggero», sospeso per le sue compromissioni con la Repubblica Sociale Italiana. Visse dal 20 gennaio 1945 all'aprile 1946. Il 21 aprile 1946 tornò in edicola «Il Messaggero».
 Giornale del Mattino – nuovo nome del «Mattino dell'Italia centrale», nato nel 1947. Il cambiamento di testata avvenne nel 1954. La testata continuò ad uscire fino al 1966.

Note

Collegamenti esterni
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: Il Giornale del mattino di Roma (raccolta digitale)